Специализированная школа № 197 имени Д. Е. Луценко — школа в Киеве, расположенная на Никольской Борщаговке, по адресу ул. Генерала Потапова 12. Расположена в глубине парка им. Потапова, поблизости находятся жилые дома.

В школе можно увидеть порядок: на каждой перемене в любом месте школы стоят дежурные, которые следят за поведением других учеников школы. Но известно несколько инцидентов, когда дети ранили себя во время игр, несмотря на работу дежурных, что, собственно, случается не столь уж и редко во всех учебных заведениях. На мероприятия в школе(торжественные линейки, концерты, посвященные великим событиям,последний звонок) приезжает жена автора гимна Киева Тамара Луценко. В школе работают высококвалифицированные учителя. Изучается английский язык с первого и немецкий с пятого класса. Каждый год необходимо сдавать от двух тысяч гривен на нужды школы..

История 
1 сентября 1970 года школа № 197 впервые широко открыла двери в новом микрорайоне Борщаговка Святошинского района Киева. Изначально и до сих пор школа № 197 является украиноязычной, с углубленным изучением английского языка. С момента создания школа была обычным общеобразовательным учреждением, которых на Украине тысячи. А сейчас, когда этой школе 40 лет, она носит почетный статус специализированной имени Дмитрия Луценко с глубоким изучением иностранных языков. Этот статус был присвоен Приказом Главного Управления образования Украины в 1998 году. В том же году был открыт музей поэта-песенника Дмитрия Емельяновича Луценко, имя которого носит школа. Первым директором школы стал М.Волошин,но он умер в 2008 году,на данный момент директор школы-С.В.Куца, которая заслужила немало нелестных отзывов от родителей учеников.

Учебный процесс 
Углубленное изучение английского языка ведется с первого класса. Ученики 2-3 классов изучают русский язык. Ученики 5-11 классов осваивают второй иностранный язык (немецкий). В 10-11 классах введены курсы: Литература Англии, Бизнес-курс английского языка, Страноведение. Школа имеет договора о сотрудничестве со следующими учебными заведениями:
 Национальный авиационный университет;
 Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова;
 Международный Соломонов университет;
 Открытый международный университет развития человека «Украина»;
 Киевский международный университет;
 Киевский строительный техникум;
 Национальная академия управления.
В школе для учеников открыты эколого-натуралистический клуб «Бион» и клуб открытого общения ровесников разных стран КІД.

Преподавательский состав 
В школе преподают 83 учителя, среди которых 3 имеют высшую категорию, 23 учителя-методиста, 9 старших учителей, 21 учитель І категории, 6 учителей ІІ категории, 1 старший воспитатель, 2 воспитателя-методиста и 11 молодых специалистов. (директор террорист)

Примечания

Ссылки 
 Школа № 197 на официальном сайте Киевского горсовета

См. также 
Школа № 189 (Киев)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Школы Киева
Школы, основанные в 1970 году
Святошинский район